Reile ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Reile (* 1987), deutscher Basketballspieler
 Oscar Reile (1896–1983), deutscher Geheimdienstmitarbeiter der Abwehr und des Bundesnachrichtendienstes
 Richard Reile (1907–1979), deutscher Politiker
 Sven Reile (* 1967), deutscher Maler